Utrechtsestraat (Amsterdam)
Utrechtsestraat (Arnhem)